Boutros ist der Familienname folgender Personen:
 Boutros Boutros-Ghali (1922–2016), ägyptischer Politiker und Diplomat
 Jules Boutros (* 1982), libanesischer Geistlicher, syrisch-katholischer Kurienbischof
 Julia Boutros (* 1968), libanesische Sängerin
 Wasif Boutros-Ghali (1878–1958), ägyptischer Politiker
 Youssef Boutros Ghali (* 1952), ägyptischer Politiker

en:Boutros